Осаки:
 Осаки — город в Японии, находящийся в префектуре Мияги.
 Осаки — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Кагосима.
 Осаки, Ёсихико (1939—2015) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Осаки, Сатоси (род. 1983) — японский бегун на длинные дистанции.